

Ptaki z rodziny skowronków 
 skowronek zwyczajny (Alauda arvensis) zwany też skowronkiem polnym lub rolakiem
 skowronek orientalny (Alauda gulgula)
 skowronek wyspowy (Alauda razae)
 skowronek japoński (A. arvensis japonica) – podgatunek skowronka zwyczajnego
 skowronek borowy, inaczej lerka (Lullula arborea)

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Skowronek – część miasta Alwernia
 Skowronek – część wsi Osowo Leśne w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo
 Skowronek – część wsi Stara Wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilamowice

Osoby o nazwisku Skowronek 
 Czesław Skowronek – polityk
 Franciszek Skowronek – żołnierz
 Henryk Skowronek – sportowiec
 Hubert Skowronek – duchowny
 Hubert Skowronek – piłkarz
Janina Skowronek – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Jerzy Skowronek – historyk
 Ludwik Skowronek – ksiądz 
 Ryszard Skowronek – lekkoatleta
Stanisław Skowronek – polski elektryk, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Inne 
 Skowronek – wzniesienie w Masywie Śnieżnika
 Skowronek – operetka Franciszka Lehára
 Skowronek – sztuka Jeana Anouilh

Zobacz też 

 Skowronki
 Skowronków